

Patronymes 

 Niccolò dei Bufalini  Commanditaire de la chapelle Bufalini, Basilique Santa Maria in Aracoeli à Rome.
 Ottavio Bufalini (comte de San Giustino) (1546 -...), noble de Città di Castello (Ombrie).
 Ortensia Bufalini (des comtes de San Giustino)  (1575 - 1644), noble italienne épouse de Pierre Mazzarini et mère de Jules Mazarin.
 Giovanni Ottavio Bufalini (1709 - 1782), cardinal italien.
 Francesca Turina Bufalini, (1553 - 1641), poétesse.
 Sauro Bufalini , (1941 - 2012) ancien joueur et entraîneur italien de basket-ball.
 Maurizio Bufalini, (Cesena, 4 juin 1787 – Florence, 31 mars 1875) est un médecin italien

Toponyme 
 Castello Bufalini, ancienne forteresse militaire située à San Giustino, aux confins nord de la région d'Ombrie, zone frontalière entre l'Ombrie, la Toscane, les Marches et la Romagne.

Notes et références 

Homonymie de toponyme